Talarn kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Talarn (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Talarn (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar